Михаил Угаров:
 Угаров, Михаил Владимирович (1913—1974) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Угаров, Михаил Юрьевич (1956—2018) — российский драматург, режиссёр и сценарист.